Gärdet kan syfta på:

 Gärdet – en stadsdel i Stockholms innerstad vars officiella namn är Ladugårdsgärdet
 Gärdets sportfält – ett sportfält i Gärdet
 Gärdet (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i Stockholm
 Gärdet (biograf) – en tidigare biograf på Erik Dahlbergsgatan 46 i Stockholm
 Gärdet, Arvika kommun – en bebyggelse norr om Arvika i Arvika kommun
 Gärdet, Kungsbacka kommun – en småort i Kungsbacka kommun

Se även
Gärde (olika betydelser)